O Campeonato Primera B de 2015, oficialmente "Copa Águila" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 26º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Na primeira fase os clubes jogavam todos contra todos em turno e returno. Os oito melhores se classificavam para dois quadrangulares, onde o melhor de cada quadrangular (já ascendido para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2016 - Apertura) iria à final, onde se decidia o Campeonato.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2015